A Eredivisie de 1988–89 foi a 33ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

Em negrito os jogos clássicos.
|}
Fonte: RSSSF Eredivisie 1988-89

Desempenho 

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Estatísticas

Artilheiros

Hat-tricks 

4 Jogador marcou quatro gols

1988–89
1988 no futebol
1989 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1988
Desporto nos Países Baixos em 1989